Galica ist der Familienname folgender Personen:

 Andrzej Galica (* 1980), polnischer Skispringer
 Azem Galica (1889–1924) Kosovo-albanischer Nationalist und Rebell
 Divina Galica (* 1944), britische Skirennläuferin und Rennfahrerin
 Shote Galica (1895–1927), Freiheitskämpferin und Volksheldin der Kosovo-Albaner
Siehe auch:
 Gallica
 Kalika